Der Unwiderstehliche steht für:

 Der Unwiderstehliche (1937), deutscher Spielfilm von Géza von Bolváry
 Der Unwiderstehliche (1952), oscarnominierter, britischer Spielfilm von Ronald Neame
 Der Unwiderstehliche (1991), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jonathan Sanger